Сульпиция Претекстата (; около 30 года — после 70 года) — древнеримская матрона времён ранней Римской империи.

Жизнеописание 
Происходила из патрицианского рода Сульпициев. Дочь Квинта Сульпиция Камерина Петика, консула-суффекта 46 года. Получила классическое образование. Где-то в начале 50-х годов вышла замуж за нобиля Марка Лициния Красса Фруги, от которого родила трёх сыновей и одну дочь.

67 год стал временем несчастий для Сульпиции: сначала по доносу Марка Аквилия Регула императором Нероном был казнён её муж Марк Лициний. В том же году императором были убиты отец и брат Сульпиции.

В 70 году после восшествия на трон Веспасиана пришла к римскому сенату с иском против Марка Аквилия. Последний был осуждён. О дальнейшей судьбе Претекстаты ничего не известно.

Семья 
Муж — Марк Лициний Красс Фруги, консул 64 года.

Дети:
 Марк Лициний Скрибониан Камерин.
 Лициния Претекстата, старшая весталка.
 Гай Кальпурний Красс Фруги Лициниан, консул 87 года.
 Луций Рупилий Либон Фруги, консул-суффект 88 года.

Литература 
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 7, c. 176
 S.H. Rutledge, Imperial Inquisitions: Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian (Google eBook), Routledge, 2002, р. 112, 172
 J. Shelton, The Women of Pliny’s Letters, Routledge, 2013, p. 153

Женщины Древнего Рима
Сульпиции